Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1960/61 werd gewonnen door Laren.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Laren (West), Venlo (Zuid), LHC (Noord) en Union (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1960/61

Hockey in 1960
Hockey in 1961
 1960/61